Schultheis est le patronyme de :
 Franz Schultheis (1953-), sociologue allemand
 Jean Schultheis (1943-) auteur-compositeur-interprète
 Olivier Schultheis (1965-), musicien 
 Rob Schultheis, journaliste américain

Voir aussi 
 

Patronyme allemand
Homonymie de patronyme